Isaac Newton escreveu o Principia Mathematica durante 1685 e 1686, publicado em primeira edição em 5 de julho de 1687. Reconhecida como uma das mais importantes publicações em ciência da física e matemática aplicada durante a Revolução Científica, a obra fundamenta grande parte dos avanços tecnológicos e científicos da Revolução Industrial (usualmente datada a partir de 1750) que ajudou a criar.

Autoria do Principia

Início da obra

Entre 1685 e 1686 Newton manteve uma extensa correspondência com John Flamsteed, que era então Astrônomo Real Britânico.

A maior parte das cartas foi perdida, mas é claro que ele recebeu diversas comunicações úteis de Flamsteed, especialmente em relação à definição de Saturno por Kepler. A publicação das descobertas de Newton levou a controvérsias envolvendo o filósofo natural inglês Robert Hooke, Anthony Lucas, professor de matemática em Liége, Francis Line, um médico em Liége, e muitos outros. O astrônomo e matemático inglês Edmond Halley tentou mediar e levou Newton a concordar que Hooke merece algum crédito pela invenção da "regra do decréscimo da gravidade sendo recíproca ao quadrado das distâncias do centro". Halley concordou que embora Hooke deva ser creditado pela teoria, "a demostração das curvas geradas então pertence inteiramente a Newton". Em uma carta, Newton repondeu a Halley como segue:

 

Em 20 de junho de 1686 Halley respondeu a Newton:

Em 30 de junho de 1686 o conselho resolveu licenciar o livro de Newton, com o título Philosophiae Naturalis Principia Mathematica.

Doença em 1693
Em 1692 e 1693 Newton parece ter tido uma série de doenças, tendo a natureza delas originado uma disputa considerável, embora em cartas Newton aluda não dormir várias noites seguidas. A perda de sono para uma pessoa com o temperamento de Newton deve ter levado a um grande nível de excitação nervosa.

Após a publicação do 'Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica'', Isaac Newton teve sua cópia pessoal intercalada com páginas em branco para o permitir espaço para anotações e alterações antes da publicação da segunda edição em 1713.

Isaac Newton